Улица Профессора Кача́лова — улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Соединяет Глухоозёрское шоссе с проспектом Обуховской Обороны. Проходит по территории бывшего Стеклянного городка.

Нумерация домов ведется от проспекта Обуховской Обороны. Протяжённость улицы — 1750 м.

Названа в честь выдающегося учёного, члена-корреспондента АН СССР, профессора, лауреата Государственной премии, одного из создателей отечественного оптического стекла Н. Н. Качалова (1883—1961).

История 
Исторически сложена из двух улиц: Дёминской, названной 5 марта 1871 года, и 4-й Луч, заложенной в конце XIX века. К 1965 году они были объединены, и новая улица была названа в честь Н. Н. Качалова. Улица Дёминская была названа в честь одного из управляющих стекольного завода, некогда находившегося на ней.

Здания и сооружения 
 дом 3 — завод «Газаппарат»; 
 3К - в прошлом: дом акционерного общества Товарных складов. Здание построено в 1912 году по проекту архитектора А. Ф. Голензовского;
 дом 10 (Хрустальная,1) — научно-исследовательский центр ракетных войск и артиллерии 1954 года постройки.
Вдоль нечётной стороны также расположены территории филиала киностудии «Леннаучфильм» и Завода художественного стекла.

Транспорт 
 Метро: «Площадь Александра Невского» (1120 м), «Волковская» (1630 м)
 Автобусы: № 8, 58, 253
 Троллейбусы: № 14, 16
 Трамвай: № 7, 24, 65
 Ж/д станция: Глухоозёрская (430 м, пассажирское сообщение отсутствует)

Пересечения 
С востока на запад (по нумерации домов):
 проспект Обуховской Обороны
 Глазурная улица
 Зеркальный переулок
 Хрустальная улица
 улица 2-й Луч
 Глухоозёрское шоссе

Примечания

Литература

Ссылки